Rangers of the New Republic, auch Star Wars: Rangers of the New Republic ist eine angekündigte US-amerikanische Live-Action-Serie für den Streamingdienst Disney+. Die Serie ist ein Spin-off von The Mandalorian und spielt im fiktiven Star-Wars-Universum von George Lucas. Produziert wird die Serie von Dave Filoni und Jon Favreau, welche bereits mehrere Projekte im Star-Wars-Universum produziert haben. Rangers of the New Republic ist für den Streamingdienst Disney+ angekündigt.

Rangers of the New Republic bildet mit den Star-Wars-Serien Ahsoka und The Book of Boba Fett einen gemeinsamen Handlungsstrang, welcher sich in künftigen Episoden von The Mandalorian gipfeln soll.

Handlung und Einordnung in das Star-Wars-Universum 
In der amerikanischen Fernsehshow Good Morning America gab Produzent Jon Favreau bekannt, dass die Handlung von Rangers of the New Republic direkt an die Ereignisse von Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983), und somit zeitlich nur wenige Jahre vor The Mandalorian, anknüpfen werde.

Die Serie spielt nach dem Sieg der Rebellenallianz über das Galaktische Imperium und dem Aufbau der Neuen Republik. Wie bereits in The Mandalorian thematisiert, ist das Imperium jedoch noch nicht ganz vernichtet und im geheimen gründet sich bereits unter geflohenen Imperialen und dem wiederbelebten Imperator Palpatine, sowie dessen Diener Snoke, die Erste Ordnung. Im sogenannten Outer Rim (auch äußerer Rand) der Galaxis gibt es nach wie vor imperiale Vertreter und Veterane, die ihr Unwesen treiben. Rangers of the New Republic wird sich vermutlich um die Herausforderung der Neuen Republik drehen, in dieser Zeit für Recht und Ordnung zu sorgen.

Hintergrund

Entstehungsgeschichte 

Im Februar 2020 deutete Disney-Chef Bob Iger bereits an, dass in Zukunft mehrere Ableger-Serien für Figuren und Charaktere aus The Mandalorian geplant seien. Am 10. Dezember 2020 auf dem Disney-Investors-Day wurde schließlich neben mehreren neuen Projekten Rangers of the New Republic als neue Serie im Star-Wars-Universum angekündigt. Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm, verriet im Rahmen dessen ebenso, dass die Serie inhaltlich in enger Verbindung zu Ahsoka, The Book of Boba Fett und The Mandalorian stehen werde, welche eventuell zu einem großen Crossover-Event dieser verschiedenen Serien führen würde. Kennedy kündigte die Serie gemeinsam mit dem Projekt Ahsoka mit den Worten: „[…] Jon and Dave are concurrently developing two new spinoff series […]: one, The Rangers of the New Republic, and the other featuring fan-favorite Ahsoka Tano. Set within the timeline of The Mandalorian, these interconnected shows, along with future stories, will excite new audiences, embrace our most passionate fans, and will culminate in a climactic story event.“ an.

Besetzung 
Eine offizielle Hauptbesetzung der Serie ist bisher nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll die Hauptfigur laut dem US-Magazin LRM die Rebellenpilotin Hera Syndulla aus der Animationsserie Star Wars Rebels übernehmen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Star-Wars-Serie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Disney+